Булухта — посёлок в Алтайском районе Алтайского края России. Входит в состав Беловского сельсовета.

География 
Посёлок расположен вдоль одноимённой реки Булухта, в живописной долине.

 Уличная сеть

В посёлке 1 улица — Речная.

 Расстояние до

 районного центра села Алтайское 40 км.
 областного центра Барнаул 226 км.

 Ближайшие населённые пункты:

Белое — 5 км, Могута — 5 км, Улусчерга — 9 км, Черга — 11 км, Комар — 13 км, Барлак — 15 км.

Климат 
Умеренно континентальный, теплый, увлажненный, горный. Средняя температура января −16° С, июля +20° С.

Население

История 
Вдоль берегов Булухты пробивались чистейшие родники с водой. Видимо, по этой причине в богатой травами и чистой водой долине реки стали селиться люди. Наличие обширных логов вокруг поселка способствовало разведению скота. Люди занимались в основном животноводством. Булухта в советский период истории России являлась частью совхоза «Горный». Была в деревне своя школа, располагавшаяся в небольшом домике. Сюда ходили учиться дети из Булухты и соседней Архиповки. Название реки и посёлка созвучно с тюркскими словами «булук», «булукту». «Булукту кобы» в буквальном переводе означает «скопление льда», что характерно для горных рек.

Инфраструктура 
Посёлок входит в список отдаленных и труднодоступных местностей, его население сильно сократилось. Школа располагается в соседнем селе — МБОУ "Беловская СОШ № 1" , жители пользуются выездными формами торгового и медицинского обслуживания населения. В селе работает торговая организация "ТОО Радуга".

Транспорт

Недалеко от посёлка находятся автомобильные дороги краевого и федерального значения: Бийск — Советское — Алтайское — Черга и Чуйский тракт.

Туризм 
На окраине поселка расположена заимка с базой отдыха, предлагающей круглогодичное размещение туристов вместе с домашними питомцами — собаками. На территории заимки расположен питомник собак пород сибирский хаски и сиба ину.

Примечания 

 

Населённые пункты Алтайского района (Алтайский край)